2 miejscowości w Polsce:
 Brzeziniec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Mirsk
 Brzeziniec – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska